Садівник — фахівець по вирощуванню та догляду за садом, парком, якимось рослинним об'єктом.

  — шведський німий фільм 1912 року.
 «Садівник» — радянський художній фільм 1987 року.
 «Садівник» — американський фільм жахів 1998 року.